Berlin-Rudow, een stadsdeel van Berlijn
Rudow (metrostation), gelegen in het gelijknamige stadsdeel